A hackergotchi egy avatár, amelyet RSS-feedek szerzőinek vizuális azonosítására használnak. Neve a hacker és a tamagoccsi kombinálásából ered.

Típusok 
A hackergotchi a felhasználó portréjából vagy egyéb személyes tárgyaiból készült, PNG fájlformátumú átlátszó fotó. Egy kiváló hackergotchi-galéria megtekinthető a Planet Gnome-on.

Árnyék 
A leggyakrabban használt forma a felhasználó fényképének a feje, amelynek árnyéka van. Az árnyékot azért használják, hogy létrejöjjön a vizuális kontraszt, ha például a háttér fehér színű.

Készítése 
A hackergotchi egy standard digitális vagy digitalizált fényképből készül, amelyet képszerkesztő szoftverekkel (mint például az Adobe Photoshop, GIMP vagy Inkscape) alakítanak át a végső formába.

Jegyzetek

További információk 
 YouTube-videó a  hackergotchi készítésérő
 Részletes leírás képekkel

Internet
Számítástechnikai szubkultúrák